

1934 г. 

 И. Г. Лангбард
 М. Г. Манизер

1935 г. 

 Б. Л. Бродянский
 А. Вольный ( А. У. Ажгирей )
 Г. Я. Кобец
 В. В. Корш-Саблин

1938 г. 

 З. И. Азгур
 А. О. Бембель
 А. В. Грубе
 М. А. Керзин
 В. В. Кумельский
 Г. К. Попавицкий

1939 г. 

 Я. М. Кругер

1940 г. 

 А. М. Бразер
 А. П. Воинов
 В. В. Волков
 Н. Б. Грубин
 В. А. Золотарёв
 Е.Зильберберг-Скупник
 Н. И. Панина
 А. Е. Туренков
 Е. К. Тикоцкий
 П. И. Тихонов
 Н. Н. Чуркин
 М. Э. Шнайдерман

1944 г. 

 И. О. Ахремчик
 А. В. Богатырёв
 А. К. Глебов
 И. В. Жолтовский
 Е. А. Зайцев
 В. Н. Кудревич
 Ф. А. Модоров
 О. П. Марикс
 Н. Ф. Садкович

1945 г. 

 Н. Б. Лойтер
 С. Ф. Николаев

1946 г. 

 Л. М. Литвинов (Гуревич)
 Г. Р. Ширма

1949 г. 

 Т. К. Лопатина
 Н. А. Мицкевич
 Г. Н. Петров
 А. А. Рыбачка
 И. М. Ушаков
 Г. И. Цитович
 Л. А. Ярмолина

1952 г. 

 А. Б. Скибневский

1953 г. 

 В. Ф. Федоров

1954 г. 

 Т. М. Коломийцева
 Я. В. Кладухин
 Л. В. Любимов
 П. В. Маслеников

1955 г. 

 УВ Л. Акулич
 Е. Э. Вицинг
 А. Т. Гинзбург
 И. А. Гитгарц
 А. Б. Григорьянц
 А. Г. Зархи
 Д. А. Лукас
 Н. Ф. Маслов
 А. В. Миронский
 Е. Д. Николаев
 Г. К. Пукст
 С. И. Селиханов
 В. П. Суховерхов
 В. К. Цвирко
 В. А. Ефимов

1956 г. 

 Б. Ф. Звиногородский
 Б. Е. Кабищер
 И. И. Любан
 Л. И. Мозалевская
 К. А. Мюллер

1957 г. 

 В. В. Оловников
 К. К. Козелко
 П. П. Подковыров
 Н. Н. Пигулевский

1959 г. 

 Г. Б. Щербаков

1960 г. 

 П. С. Акулёнок
 Л. В. Голуб

1961 г. 

 А. Г. Опанасенко
 Ю. А. Орыняский
 П. А. Данилов
 И. Л. Дорский
 В. Ф. Сербин
 В. М. Стельмах

1963 г. 

 Л. М. Абелиович
 А. Л. Андреев
 Г. М. Вагнер
 А. П. Кагадеев
 Д. Р. Каминский
 К. М. Космачев
 А. А. Последович
 Ю. В. Семеняко
 А. Д. Шибнев

1964 г. 

 И. С. Абрамис
 А. А. Булинский
 Е. Б. Парватов
 В. Д. Станкевич
 Н. Н. Фигуровский
 В. П. Теслюк

1965 г. 

 К. П. Стецкий

1966 г. 

 Е. В. Аладова
 Н. М. Воронов
 Е. А. Глебов
 К. Л. Губаревич
 С. Г. Романов

1967 г. 

 М. З. Беров
 Я. Н. Вейнярович
 А. Дз. Заболоцкий
 В. Р. Карпилов
 Я. Я. Кузнецов
 Л. М. Лейтман
 К. Я. Поплавский
 С. К. Скварцов

1968 г. 

 Е. М. Ганкин
 Н. Т. Гутиев
 Р. В. Кудревич
 В. В. Ровдо

1969 г. 

 М. Лужанин ( А. Каратай )
 Г И. Масальский

1970 г. 

 В. А. Громыко
 А. М. Дадишкилиани
 П. С. Крохалёв
 П. К. Любомудров
 М. М. Марусалов
 М. А. Савицкий
 С. И. Сплюшнов

1973 г. 

 В. П. Белоусов
 М. В. Данциг
 С. С. Казимировский
 А. М. Кашкуревич
 И. М. Лученок

1974 г. 

 Э. П. Герасимович
 И. М. Добролюбов
 Ю. А. Марухин
 Л. С. Мухаринская
 Б. М. Степанов
 М. П. Фрайман
 В. П. Четвериков
 Ю. М. Ефимов

1975 г. 

 Н. Д. Братенников
 Б. И. Луценко
 В. И. Нефёд
 И. Ц. Пикман
 Д. Б. Смольский
 В. Т. Туров

1976 г. 

 А. С. Гугель
 В. Н. Елизарьев
 В. Н. Раевский

1977 г. 

 Г. Х. Ващенко
 Б. Ф. Герлаван
 Л. Н. Гумилевский
 А. М. Заспицкий
 В. А. Маланкин
 О. А. Малышевский
 Л. М. Мягкова
 Г. Г. Поплавский
 Ю. Н. Тур
 Л. Дз. Шмелев

1978 г. 

 С. М. Вакар
 В. Н. Дашук
 М. П. Дриневский
 Е. А. Игнатьев
 М. А. Казинец
 В. П. Шарангович

1979 г. 

 В. А. Дементьев
 Э. Д. Корсаков
 И. Г. Смирнов
 Б. С. Смольский
 Б. А. Шангин

1980 г. 

 А. И. Бутаков
 В. М. Гольдфельд
 А. З. Гуткович
 С. А. Кортес
 А. М. Кищенко
 В. А. Машенский
 И. Н. Стасевич

1981 г. 

 Д. Г. Оденик
 Б. А. Олифер
 Л. П. Осецкий
 Д. Е. Зайцев
 В. Г. Кубаров
 Ю. В. Лысятов
 В. А. Никифоров
 В. С. Пратосеня
 С. В. Петровский
 В. И. Стельмашонок
 В. Ф. Сумаров

1982 г. 

 А. Ю. Мдивани
 М. Н. Пташук
 А. А. Соловьев
 Э. С. Ханок

1983 г. 

 В. А. Леонтович
 И. Т. Тихонов
 Г. Ю. Шаршевский

1984 г. 

 В. Е. Мазынский

1985 г. 

 Л. К. Захлевный
 А. Я. Карпов
 В. Ф. Сурус

1986 г. 

 В. В. Дудкевич
 Н. В. Сирота

1987 г. 

 Н. К. Казакевич
 Л. П. Лех
 З. Я. Мажейко

1988 г. 

 В. В. Дорохин
 В. К. Иванов
 Я. П. Рэй
 А. Г. Фомина

1989 г. 

 В. В. Воронович
 С. А. Волков
 П. С. Дурчин
 И. Я. Миско
 Н. И. Счастная

1990 г. 

 Ю. П. Альбицкий
 В. К. Гоманов
 В. П. Забелло
 А. Р. Захаров
 Л. Л. Иванов
 М. Н. Изворска-Елизарьев
 Б. А. Крепак
 В. С. Мурахвер
 Н. Н. Пушкарь
 Ф. Д. Пыталёв
 Е. Н. Реутович
 В. П. Савич
 В. А. Товстик
 М. Я. Финберг

1991 г. 

 В. Д. Анисенко
 А. С. Бархатков
 Е. С. Бусел
 А. А. Дударев
 Л. А. Дударенко
 Б. И. Казаков
 Н. С. Кириллов
 З. В. Литвинова
 В. П. Рыбарев
 И. А. Цветаева
 Ю. Н. Цветков
 Ю. М. Чурко
 В. А. Шелихин
 В. М. Шаталов
 Л. Б. Ефимов

1992 г. 

 А. В. Барановский
 Т. А. Дубков
 Ю. А. Карачун
 Н. В. Киреев
 М. Г. Солопов
 В. В. Уроднич
 А. И. Чартович

1993 г. 

 И. М. Столяров

1994 г. 

 Д. М. Брауде
 Э. Б. Зарицкий
 Н. С. Колядко
 П. М. Макаль
 И. Г. Матюхов
 Н. И. Матяш
 В. Я. Пузыня
 Н. А. Рыжанков

1995 г. 

 Л. К. Алексютович
 В. А. Войтик
 П. А. Данелия
 А. П. Зеленкова
 И. Н. Паншина
 В. Л. Рахленко

1996 г. 

 Б. В. Аракчеев
 И. С. Дмухайло
 А. И. Коляденко
 Т. Н. Порожняк
 Г. Ф. Шутов
 Н. Л. Янушкевич

1997 г. 

 И. К. Абразевич
 В. А. Короткевич
 А. С. Печёнкина
 М. В. Сацура
 В. П. Скороходов

1998 г. 

 А. А. Козак
 А. М. Лапунов

2011 

 Л. Г. Батырова

Литература

Сноски 

Заслуженные деятели искусств Республики Беларусь